Krähenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Krähenbach (Aich), linker Zufluss der Aich bei Schönaich, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Donau) oder Krehbach, linker Zufluss der Donau bei Möhringen, Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Gauchach), rechter Oberlauf der Gauchach bis vor Weiler, Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Kammel), rechter Zufluss der Kammel in Ettenbeuren, Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Krähenbach (Körsch), linker Zufluss der Körsch nach Scharnhausen, Stadt Ostfildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Mühlengraben), rechter Auenzufluss des Mühlengrabens (linker Nebenlauf der Diemel) nach der Ossendorfer Kliftmühle, Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Krähenbach (Murr), rechter Zufluss der Murr am Ortsende von Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Pfinz), Oberlaufname Kühbach im Gemeindegebiet von Straubenhardt, rechter Zufluss der Pfinz in Weiler, Gemeinde Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Schlierbach), linker Zufluss des Schlierbachs bei Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Sodenbach), rechter Oberlauf des Sodenbachs (zur Schwarzach) bis Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Tröbesbach), Zufluss eines linken Nebenlaufs des Tröbesbachs (zur Pfreimd) bei Neubau, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Orte:
 Krähenbach (Löffingen), Weiler der Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krähenbach (Wermelskirchen), Weiler der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Krehbach
 Kredenbach